Морков (Daucus) са род покритосеменни растения от семейство сенникови (Apiaceae). Най-старият фосил от морков е от преди 1,3 млн. години и е намерен на остров Мадейра (Атлантически океан).

Видове

Източници